Vida Simples, revista da Editora Caras;
Simple Life: Mudando de Vida, reality show brasileiro;
Simplicidade voluntária ou vida simples, movimento social que propõe a adoção de um estilo de vida despojado.

Desambiguação